Ovo je nepotpun popis jezera koja se nalaze u Bosni i Hercegovini.

Pregled

Po podrijetlu

Akumulacijska jezera 
 Buško Blato (površina 50 km²)

 Bilećko jezero (površina 33 km²)

 Jablaničko jezero (površina 13 km²)
 Mlado jezero
 Modrac (površina oko 8-10 km²)
 Goričko jezero

Krška jezera 

 Blidinjsko jezero (površina 6 km²)

Ledenjačka jezera 
 Kukavičko jezero (površina 3.8 km²)
 Boračko jezero (površina 0,26 km²)
 Šatorsko jezero
 Prokoško jezero
 Ždrimačka jezera

Umjetna slana jezera 
 Panonsko jezero (površina 12.000 m²)

Izvori

Vanjske poveznice 
 https://web.archive.org/web/20091125132929/http://www.bistrobih.ba/Jezera_u_Bosni_i_Hercegovini.php

Jezera, BiH
Jezera